Бенш

 Бенш — коммуна в Бельгии в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Тюен.
 Бенш, Альберт Фёдорович (1861-1915) — российский пианист, композитор, музыкальный педагог.

См. также 
 Бёнш, Уве — немецкий шахматист, гроссмейстер.